The Land That Time Forgot ist der Originaltitel der folgende Filme:

 Caprona – Das vergessene Land (1975)
 The Land That Time Forgot (2009)

Beide Filme basieren auf dem gleichnamigen Roman von Edgar Rice Burroughs:
 The Land That Time Forgot (Roman)